Кубок Англии 1933/1934 () — 59-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Манчестер Сити», в финале победивший «Портсмут» со счётом 2:1.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. Также путёвку в первый раунд получили «Фолкстон» и «Кингстониан». «Честерфилд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лутон Таун» получили прямые путёвки в третий раунд.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 25 ноября 1933 года. Семь из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 9 декабря 1933 года. Три из них завершились вничью, переигровки состоялись на слдеующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также «Честерфилд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лутон Таун». Матчи прошли в субботу, 13 января 1934 года. 9 матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 27 января 1934 года. Пять из них завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 17 февраля 1934. Один из них завершились вничью (игра между «Шеффилд Уэнсдей» и «Манчестер Сити»), переигровка состоялись на следующей неделе.

Шестой раунд 
Четыре матча шестого раунда были сыграны в субботу, 3 марта 1934 года. Переигровок не потребовалось.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли в субботу, 17 марта 1934 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 28 апреля 1934 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретлись «Манчестер Сити» и «Портсмут». Победу со счётом 2:1 одержал «Манчестер Сити».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1933
Футбол в Англии в сезоне 1933/1934
Футбол в Европе в 1933 году
Футбол в Европе в 1934 году